Ко́кора — одно из крупнейших озёр Таймыра. Административно расположено в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России. Находится на северо-востоке Северо-Сибирской низменности.

Площадь озера — 162 км². Площадь водосбора — 348 км². Высота над уровнем моря — 62 метра. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков и поверхностных стоков. Из Кокоры вытекает одна река, Кегерди. Впадает множество ручьёв в основном на северо-западе, севере и востоке; крупнейший — ручей Краевой.

Берега Кокоры в основном гористые, с множеством ручьёв и озёр. Юго-западный берег низменный, заболоченный. Растительности в окрестностях мало, встречается редкий кустарник. На юго-восточном берегу находится балок.

Юго-западнее Кокоры находится схожее по строению более крупное озеро — Лабаз.

Код в Государственном водном реестре — 17040400111117600001197.

Примечания

Топографические карты

Литература 
 

Бассейн Кегерди (приток Масонова)
Озёра Таймырского Долгано-Ненецкого района